Села:
 Сокиринці — Вінницька область, Вінницький район
 Сокиринці — Тернопільська область, Чортківський район
 Сокиринці — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Сокиринці — Чернігівська область, Срібнянський район